Sellier ist der Familienname folgender Personen:

 Anthony Sellier (* 1950), Radrennfahrer aus Trinidad und Tobago
 Artur Sellier (1860–1951), deutscher Verleger
 Arthur L. Sellier (1889–1967), deutscher Verleger
 Arthur L. Sellier (1937–2017), deutscher Verleger
 Charles E. Sellier (1943–2011), US-amerikanischer Filmproduzent
 Christopher Sellier (* 1986), Radrennfahrer aus Trinidad und Tobago
 Daniel Sellier (* 1977), deutscher Schauspieler
 Diané Sellier (* 2001), polnischer Shorttracker
 Félix Sellier (1893–1965), belgischer Radrennfahrer
 Homayra Sellier, Präsidentin der Organisation Innocence
 Manfred Sellier (1898–1968), deutscher Geheimdienstoffizier im OKW-Amt Ausland/Abwehr sowie Mitarbeiter der Organisation Gehlen und des Bundesnachrichtendienstes
 Marion Sellier (1957–2015), schleswig-holsteinische Politikerin (SPD)
 Pascal Sellier (* 1958), französischer Schauspieler
 Veronika Sellier (* 1950), schweizerische Dramaturgin, Journalistin und Kunsthistorikerin